Mr. D ist der Spitzname folgender Personen:

 Edward DeBartolo Jr. (* 1946), US-amerikanischer Unternehmer 
 Fats Domino (1928–2017), US-amerikanischer Musiker

Mr. D steht für:
 Mr. D (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (ab 2012)